Джална ():

 Джална — город в штате Махараштра, Индия.
 Джална — округ в штате Махараштра, Индия.